Националният отбор по футбол на Украйна представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Украинската футболна асоциация.

История 
Украйна е част от Съветския съюз от 1930 до 1990 г., който присъства от 1958 до 1990 г. на световното първенство. През 80-те години на ХХ век ядрото на „червената армия“ е изградено от украински играчи, предимно състезатели на Динамо Киев. Треньор по това време е наставникът на Динамо Валери Лобановский. В отбора на СССР личат имената на Олег Блохин, който е и голмайстор на Съюза с 49 гола, Алексей Михайличенко, Олег Кузнецов, Александър Заваров, Игор Беланов, Олег Протасов и Генади Литовченко.

През 1994 родените в Украйна Сергей Юран, Юрий Никифоров, Владислав Тернавский и Иля Цимбалар играят за националния отбор на Русия за Мондиал 1994.

Отборът на Украйна дълго време не успява да се класира за голям форум. Това става за първи път през 2006 г., когато достигат 1/4-финал на Световното в Германия. През 2012 Украйна участва за първи път и на европейско първенство, когато е домакин заедно с Полша. Отборът обаче отпада още в груповата фаза.

Представяне на големите форуми

Световни първенства 

 До 1992 е част от

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 2 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Капитани

Вратари

Треньори 
 До 2 май 2016 г.

Стадиони 
 До 8 септември 2011 година.

Last updated: 8 September 2010. Statistics include official FIFA-recognised matches only.

България – Украйна

Външни препратки

Източници 

Украйна